Караджаев — фамилия; имеет женскую форму Караджаева.
 Караджаев, Аннагельды (род. 1966) — туркменский государственный деятель.
 Караджаев, Оразмурат — кандидат на пост президента Туркмении на выборах 2007 года.